Winfrey est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1916-1994), entraîneur américain de chevaux de course ;
 Oprah Winfrey (1954-), femme d’affaires, philanthrope, critique littéraire, présentatrice de télévision, productrice, actrice et journaliste américaine ;
  (1981-), acteur américain.

Divers 
 The Oprah Winfrey Show, talk show américain produit et présenté par Oprah Winfrey.

Patronyme anglais